Ка́менева — женская форма русской фамилии Каменев.

 Известные носители 
 Каменева, Марина Ниловна — директор магазина «Москва», Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Каменева, Мария Андреевна (род. 1999) — российская пловчиха.
 Каменева, Нелли (Нинель) Ивановна (1931—2007) — советская и молдавская театральная актриса.
 Каменева, Ольга Давидовна (урождённая Бронштейн; 1883—1941) — деятель российского революционного движения, сестра Л. Д. Троцкого и первая жена Л. Б. Каменева.